Unga läkare kan syfta på:

Unga läkare (TV-serie) – en svensk TV-serie från 2012
Unga läkare (film) – en amerikansk film från 1937